Alfons V (994-1028) – król Leónu 999-1028
 Alfons V Aragoński (1396-1458) – król Aragonii 1416-1458; król Neapolu jako Alfons I
 Alfons V Afrykańczyk (1432-1481) – król Portugalii 1438-1481

de:Liste der Herrscher namens Alfons#Alfons V./...